HKA est un sigle qui peut désigner :
 Hong Kong Airlines, une compagnie aérienne basée à Hong Kong ;
 , une école de jour mixte indépendante pour les élèves âgés de 3 à 18 ans.

Voir aussi 
 M HKA, le Musée d'Art contemporain d'Anvers